Nakło nad Notecią – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, siedziba powiatu nakielskiego
 Nakło nad Notecią – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim
 Nakło nad Notecią – gromada
 Nakło nad Notecią – stacja kolejowa w Nakle nad Notecią, w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz też 
 Powiat nakielski